Saura est un nom propre espagnol qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Saura, localité du comté de Nordland, en Norvège.

Patronyme 

 Antonio Saura (1930-1998), peintre et écrivain espagnol ;
 Bruno Saura (1965-), professeur de Civilisation polynésienne français ;
 Carlos Saura (1932-2023), réalisateur et scénariste de cinéma espagnol ;
 Enrique Saura (1954-), footballeur espagnol ;
 Vicente Saura (1901-1971), footballeur espagnol.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique